Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Déry Tibor kisregénye
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról a kisregényen alapuló Pós–Presser–Adamis-musical
Képzelt riport 1 amerikai popfesztiválról a musical felújított album- és koncertváltozata